Der grüne Bogenschütze steht für:

 Der grüne Bogenschütze (Roman), Roman von Edgar Wallace (1923)
 Der grüne Bogenschütze (Film), deutscher Film von Jürgen Roland (1961)